Millstatt am See est une commune autrichienne du district de Spittal an der Drau en Carinthie. Située en bordure du lac Millstätter, c'est une destination touristique renommée.

Géographie 

La ville est située sur le versant sud des Alpes de Gurktal (montagnes de Nock), au nord-est de la vallée inférieure de la Drave.

Histoire 

L’abbaye de Millstatt était une importante abbaye bénédictine, fondée vers l'an 1070 en l'ancien Duché de Carinthie.

Commune en Carinthie